Безымя́нный переулок — название переулков в различных населённых пунктах России.

 Безымянный переулок — переулок во Владикавказе.
 Безымянный переулок — переулок в Казани.
 Безымянный переулок — переулок в Костроме.
 Безымянный переулок — переулок в Нижнем Новгороде.
 Безымянный переулок — переулок в Омске.
 Безымянный переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Безымянный переулок — переулок в Лахте;
 Безымянный переулок — переулок в Кронштадте;
 Безымянный переулок — переулок в Ломоносове.
 В Самаре
  1-й Безымянный переулок
  2-й Безымянный переулок
 В Томске:
 Безымянный переулок;
 1-й Безымянный переулок — прежнее (с ≈1880 года по 26 мая 1926 года) название Источного переулка;
 2-й Безымянный переулок — прежнее (до 8 марта 1938 года) название Вузовского переулка.
 Безымянный переулок — переулок в Ярославле.

См. также 
 Безымянный проезд
 Безымянная улица